Wołobujewo () – nazwa toponimów w Rosji

 Wołobujewo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego (sielsowiet kamyszynski)
 Wołobujewo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego (sielsowiet paszkowski)
 Wołobujewo – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Wołobujewo – wieś w rejonie rylskim obwodu kurskiego
 Wołobujewo – wieś w rejonie dmitrowskim obwodu orłowskiego
 Wołobujewo – wieś w rejonie mceńskim obwodu orłowskiego (anikanowskie osiedle wiejskie)
 Wołobujewo – wieś w rejonie mceńskim obwodu orłowskiego (baszkatowskie osiedle wiejskie)
 Wołobujewo – wieś w rejonie znamieńskim obwodu orłowskiego

Strony ujednoznaczniające